Села:
 Височинівка — Луганська область, Марківський район.
 Височинівка — Харківська область, Зміївський район.